Кхандхака — вторая книга палийской Виная-питаки, состоящая из двух частей: Махавагга (10 разделов) и Чулавагга (12 разделов). Первая включает в себя описания просветлений Будды и его главных учеников, а также правила для дней упосатха и монашеского посвящения; вторая часть включает описания первого и второго буддийских соборов, создания сообщества буддийских монахинь. Кхандхака как таковая регулирует всё поведение монахов и монахинь в их повседневной жизни.

Происхождение 

Согласно традиции Кхандхака была составлена на первом соборе, упоминаемом в тексте; при этом описание первого собора было добавлено на втором, а второго — на третьем.

Содержание 
Всего Кхандхака содержит 22 раздела: 
 часть биографии Будды, начиная с просветления и заканчивая вступлением в сообщество  Сарипутты и Моггаланы; также содержится описание первой проповеди Будды и четырёх благородных истин. 
 различные правила для монахов, разделенные в зависимости от содержания на 18 частей:
 Упосатха, касается ритуалов в полнолуние и новолуние
 Вассупанайика, уединение монахов в течение трёх месяцев в сезон дождей
 Паварана, приглашение других монахов в конце периода уединения
 Чамма, использование сандалий и других предметов, сделанных из кожи
 Бхесадджа, лекарства
 Катхина, изготовление предметов одежды
 Чивара, материал для одежды
 Чампейя, о спорах монахов в Чампе
 Косамба, о спорах монахов в Каушамби
 Камма, формальные процедуры в отношении провинившихся монахов
 Паривасика, испытания для провинившихся монахов
 Самуччая, накопление, о монахах, провинившихся уже на испытательном сроке
 Саматха, как улаживать ссоры
 Кхуддакаваттху, второстепенные вопросы
 Сенасана, об жилье
 Сангхабхеда, секты
 Ватта, обряды, различные обязанности
 Патимоккхатхапана, о приостановке Патимоккхи
 правила для монахинь 
 два дополнения, описывающих историю первого и второго буддийских соборов 
 введение в Патимоккху, вместе с частью комментария на неё.

Также как и в Сутта-вибханге приводятся истории, описывающие место, время и случай, при котором правила впервые были сформулированы. Иногда одна и та же история используется для иллюстрации различных правил. При этом если правило из Кхандхаки совпадает с каким-нибудь правилом из Сутта-вибханги, то совпадает и история его провозглашения.

Примечания 

Палийский канон